Буковица — неоднозначный термин:
 Буковица — многолетнее травянистое растение.

Топоним 
 
 
 
 Буковица (Лакташи) — населенный пункт в Боснии и Герцеговине.
 Буковица-Мала — населенный пункт (деревня) в Боснии и Герцеговине.
 Нова-Буковица — община в Хорватии.
 Шпишич-Буковица — община в Хорватии.
 Буковица (река) — река в Черногории.